Mrázková ist der Familienname folgender Personen:

 Giedrė Lukšaitė-Mrázková (* 1944), litauisch-tschechische Organistin, Cembalistin und Hochschullehrerin
 Jana Mrázková (* 1940), tschechische Eiskunstläuferin